Прудня — название населённых пунктов:Владимирская область Меленковский район

Россия 
 Прудня — село в Меленковском районе Владимирской области.
 Прудня — деревня в Можайском районе Московской области.
 Прудня — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Прудня — деревня в Бельском районе Тверской области.